Eendragt (schip, 1655), vlaggenschip van de verenigde Admiraliteiten tussen 1655 en 1665
 De Eendragt (tijdschrift), het veertiendaegsch tydschrift voor letteren, kunsten en wetenschappen dat verscheen van 1846 tot 1873
 Boekverkooperscollegie Eendragt, gevestigd te Utrecht (sedert 1853)
 De Eendragt (Gouda), een pand in de Nederlandse stad Gouda
 De Eendragt (Kaatsheuvel), molen in het Noord-Brabantse Kaatsheuvel
 De Eendragt (Kampen), voormalig molen in het Overijsselse Kampen
 De Eendragt (Weesp), molen in het Noord-Hollandse Weesp
 Eendragt (Dorkwerd), een voormalige polder in de provincie Groningen
 Eendragt (waterschap), een voormalig waterschap bij Beerta dat is opgegaan in de Buitenlanden
 Eendragt (Zeeuws-Vlaanderen), een buurtschap in de gemeente Terneuzen

Zie ook
 Eendracht, doorverwijspagina